«Tippa My Tongue» — песня американской альтернативной рок-группы Red Hot Chili Peppers. Она была официально выпущена вместе с клипом 2022 года 19 августа . Это первый сингл с их предстоящего студийного альбома Return of the Dream Canteen, выход которого намечен на 14 октября 2022 года.

О сингле 
Впервые упомянутая на выступлениях Фли и Кидисом вместе с анонсом полноформатного альбома, «Tippa My Tongue» — это оптимистичная песня в стиле фанк-рока и альтернативного рока. Барабанщик Чэд Смит описал влияние трека следующим образом: «В ней чувствуется P-Funk. Я слышу в ней Джорджа [Клинтона], а также какие-то хендриксовые примочки».

Музыкальное видео 
Режиссёром клипа на песню выступила Малия Джеймс. Психоделические образы клипа были названы « трипповыми» журналами Louder и NME. Журнал Far Out описал атмосферу клипа как «психоделический мир, наполненный геометрическими формами и сочными оттенками».

Список композиций

Участники записи 
 Энтони Кидис — ведущий вокал
 Фли — бас-гитара
 Джон Фрушанте — гитара, бэк-вокал
 Чэд Смит — ударные

Дополнительный персонал 
 Рик Рубин — производство
  — звукоинженер

Примечания 

Песни Red Hot Chili Peppers